Savine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Savine est un prénom féminin peu usité.

Savine est aussi un patronyme.

 Ievgueni Savine (1984-), footballeur russe.
 Léopold Pierre Antoine Savine (1861-1934), sculpteur français.
 Vassili Savine (1967-), skieur soviétique

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Savine († 313), ou Sabine, sœur de saint Savinien ; fêtée le 29 janvier.
 Savine de Lodi († 311), veuve originaire de Lodi en Italie du Nord ; fêtée le 30 janvier.

Localités 
 Saint-Amant-Roche-Savine, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Sainte-Savine, commune française de l'Aube ;
 La Savine, cité des quartiers nord de Marseille.

Références